Соревнования в плавании в эстафете 4×200 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 10:57 по местному времени (UTC+3), финал проводился в тот же день в 19:16.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты — страницы 119—121, 127

4×200 м, вольный стиль, женщины